Newton Brook – miejscowość (urban community) w Kanadzie, w prowincji Ontario;
 Newton Brook – strumień w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cumberland;
 Newton Brook – strumień w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwach Colchester i Halifax;
 Newton Brook – dawna nazwa strumienia Mill Brook w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Lunenburg.